Муравли — название населённых пунктов в России:

 Муравли — хутор во Фроловском районе Волгоградской области.
 Муравли — село в Пугачёвском районе Саратовской области.